Brodec má více významů:

sídlo
 Brodec (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Brodec (zámek) – zámek v obci Brodec v okrese Louny
 Brodec (Tetovo) – vesnice v opštině Tetovo v Severní Makedonii
 Brodec (Gostivar) – vesnice v opštině Gostivar v Severní Makedonii
 Brodec (Čučer-Sandevo) – vesnice v opštině Čučer-Sandevo v Severní Makedonii
 Brodec (Železný Brod) – lokalita ve městě Železný Brod, bývalá osada

vodní toky a plochy
 Brodec (přítok Vlašimské Blanice) – pravostranný přítok Vlašimské Blanice v okrese Benešov
 Brodec (přítok Divoké Orlice) – levostranný přítok Divoké Orlice v okresech Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou
 Mikroregion Brodec – mikroregion v okolí potoka Brodec v okresu Rychnov nad Kněžnou
 Brodec (rybník) – rybník na Bechyňském potoce v části Vyhnanice obce Hlavatce v okrese Tábor

 Brodec (hora) – hora (2163 m) v Severní Makedonii v národním parku Mavrovo